«Me Enamoré» — другий сингл одинадцятого студійного альбому колумбійської співачки Шакіри — «El Dorado». Сингл вийшов 7 квітня 2017.

Список композицій 
Цифрове завантаження
 "Me Enamoré" — 3:45

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2017
Пісні 2017
Пісні Шакіри
Іспаномовні пісні
Пісні, написані Шакірою